Брента може да се отнася за:

 Брента (), река в североизточна Италия
 Брента (), село и община в Италия, административен регион Ломбардия, провинция Варезе